Saint Césaire désigne plusieurs saints chrétiens :

 Césaire diacre de Terracina († vers 110), diacre et Julien son prêtre, martyrs en Campanie à Terracina, sous Trajan ;  fêtés le  et le 27 août (afin de ne pas coïncider avec la fête de Tous les Saints)
 Césaire († 250), martyr sous le règne de l'empereur Dèce.
 Césaire de Nazianze († 369), confesseur 
 Césaire d'Arles († 542), évêque d'Arles, Père de l'Église, fêté le 26 août.
 Césaire de Clermont († vers 627), vingt-deuxième évêque de Clermont en Auvergne ; fêté le .

Références